Le nom Danny Lee peut faire référence à :
 Danny Lee (1919-2014), un artiste d'effets spéciaux américain ;
 Danny Lee (né en 1952), un acteur, producteur, scénariste et réalisateur hongkongais ;
 Danny Lee (né en 1962), un joueur de squash anglais ;
 Danny Lee (né en 1965), un joueur australien de rugby à XIII ;
 Danny Lee (né en 1976), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Danny Lee (né en 1978), un producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Danny Lee (né en 1990), un golfeur néo-zélandais.

Voir aussi